Нормаль — перпендикуляр до дотичної (прямої або площини), що проходить через точку дотику.
 Деталь установленого зразка.
 Документ, яким визначають типи, розміри, норми і технічні умови на продукцію певної галузі промисловості або підприємства.